Сандер Гард Болин Берге (; 14 февраля 1998 года, Берум, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Шеффилд Юнайтед» и национальной сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Берге является воспитанником «Аскера». В 2015 году присоединился к «Волеренге». 11 июля 2015 года дебютировал в норвежском чемпионате в поединке против «Саннефьорда». В дебютном сезоне провёл 11 встреч, в шести из них выходил в стартовом составе.

В чемпионате 2016 стал твёрдым игроком основного состава.

2 января 2017 года перешел в бельгийский клуб «Генк». Свой первый матч провёл 17 января того же года в кубке против команды «Остенде».

25 октября 2017 года в матче чемпионата против «Брюгге» получил травму и был заменён уже на 19 минуте встречи. Как позже показало обследование, у Сандера произошёл разрыв мышцы. В общей сумме он пропустил 143 дня, или 23 матча своего клуба.

В 2019 году стал чемпионом бельгийской Жюпилер Про-Лига, сыграв в общей сумме 19 матчей в чемпионате. На счету Сандера три голевых паса.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Норвегии различных возрастов. Принимал участие в отборочных частях к юношеским чемпионатам Европы, однако в финальную стадию вместе с командой не выходил. Первый гол за сборную забил в матче отборочного турнира к Чемпионату Европы 2020 года против команды Мальты

Семья 
Берге является внуком бывшего защитника «Волеренги» Рагнара Берге, который выступал за команду с 1945 по 1957 год.

Достижения 
 «Генк»
 Чемпион Бельгии: 2018/19

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Генк»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»